Романовские — несколько княжеских и дворянских родов.

 Романовские — ветвь князей Ярославских (Рюриковичи).
 Романовские — ветвь князей Смоленских (Рюриковичи), получивших название от села Романовского на Смоленщине. В списке князей и бояр Смоленских в 1490 году встречается князь Семён Романовский и его брат Дмитрий. Больше упоминаний о роде нет.
 Титул князь Романовский также носили некоторые роды, родственные Романовым:
 герцоги Лейхтенбергские
 несколько родов Светлейших князей Романовских

 Дворянский род Романовских (Гербовник, V, 104). Предки фамилии Романовских, находились в Польше и владели маетностями. Потомки сего рода многие служили Российскому Престолу дворянские службы в разных чинах и жалованы были от Государей в 1660 и других годах поместьями. Все сие доказывается разными справками и родословною Романовских.
Признается княжеским, только род официально пожалованный  6 декабря 1852 года Николаем I  наименование князей Романовских и титул Императорских высочеств, герцогов Лейхтенбергских.

Описание герба 
В щите, имеющем голубое поле изображен серебряный единорог, бегущий в правую сторону, у которого рог и копыта золотые. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом и короной, на поверхности которой виден выходящий единорог.

Намет на щите голубой, подложен серебром и золотом. Герб внесен в Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, часть 5, стр. 104.

Примечания 

Шляхетские роды герба Боньча